Het land van herkomst, thuisland, dat voor de bevolking vaak een belangrijke betekenis heeft
Vaderland (schip, 1873), stoomschip
Het Vaderland (1869 t/m 1982), een Nederlandse krant uit Den Haag
Volk en Vaderland (1933 t/m 1945), Nederlands weekblad van de NSB
Het Vaderland (1933) (Das Vaterland), een roman van Heinz Liepman
Fatherland (boek) (1992), een boek van Robert Harris
Fatherland (1994), de Amerikaanse film van Christopher Menaul naar het boek van Harris
Vaderland (boek), roman uit 2008